HFC est un sigle qui peut désigner :
 Hyères Football Club, un club français de football de la ville de Hyères ;
 hybride fibre coaxial, en télécommunication, un réseau combinant la fibre optique et le câble coaxial ;
 hydrofluorocarbure, en chimie, un gaz d'origine synthétique composé d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène ;
 HFC-32, difluorométhane ;
 HFC-227, heptafluoropropane.

Voir aussi 
 HFC Haarlem, ancien club de football néerlandais
 HFC Hummene, club de football slovaque
 Koninklijke HFC,  club de football néerlandais